Die China Open 2017 waren ein Poolbillardturnier in der Disziplin 9-Ball, das vom 4. bis 11. Juni 2017 in Shanghai stattfand.

Der Deutsche Joshua Filler besiegte im Finale den Taiwaner Chang Jung-Lin mit 11:6 und gewann somit zum ersten Mal ein Weltranglistenturnier. Mit 19 Jahren ist er der bislang jüngste Sieger der China Open. Den dritten Platz belegten Thorsten Hohmann, der zuvor als letzter Deutsche das Turnier gewonnen hatte (2009), und Cheng Yu-hsuan. Titelverteidiger war der Chinese Wu Jiaqing, der im Achtelfinale gegen den Österreicher Albin Ouschan ausschied.

Bei den Damen gewann Chen Siming nach 2010 zum zweiten Mal. Im rein chinesischen Finale setzte sie sich mit 9:8 gegen Liu Shasha durch. Chezka Centeno und Fu Xiaofang belegten den dritten Platz. Titelverteidigerin war Yu Han.

Modus 
Vom 4. bis 6. Juni fanden im Shanghai APEX Billiard Club (Herren) und im Zongdu Billiard Club (Damen) Qualifikationsturniere statt. Für das Herrenturnier qualifizierten sich 64 Spieler, die zunächst im Doppel-K.-o.-System gegeneinander antraten. Ab der Runde der letzten 32 wurde das Turnier im K.-o.-System fortgesetzt. Das Ausspielziel waren neun Spiele in der Qualifikation und der Doppel-K.-o.-Phase sowie elf Spiele in der Finalrunde. Bei den Damen qualifizierten sich 48 Spielerinnen für das Hauptturnier und 16 Spielerinnen für die Finalrunde. Ausspielziel bei den Damen waren sieben Spiele in der Qualifikation und der Doppel-K.-o.-Phase sowie neun Spiele in der K.-o.-Phase. Bei beiden Wettbewerben wurde in der Qualifikation mit Winnerbreak und im Hauptturnier mit Wechselbreak gespielt. Die Hauptturniere fanden im Pudong Tangzhen Culture & Sports Center statt.

Preisgeld

Finalrunde

Herren

Damen

Weblinks 
 China Open 2017 auf azbilliards.com
 China Open 2017 auf sixpockets.de

Einzelnachweise 

2017
Poolbillardveranstaltung 2017